Mai più – album di Umberto Balsamo del 1982
Mai più – singolo dei Sottotono del 1999
Mai più – singolo di Rkomi del 2017
Mai più – singolo di Claver Gold del 2022